James Johnston (1655–1737) – szkocki polityk, sekretarz stanu
 James William Johnston (1792–1873) – kanadyjski polityk konserwatywny, premier Nowej Szkocji
 James Johnston (1801–1841) – szkocki polityk, poseł ze Stirling Burghs
 James Johnston (ur. 1966) – angielski muzyk (Nick Cave and the Bad Seeds)
 James Johnston (ur. 1980) – szkocki muzyk (Biffy Clyro)
 James Johnston (ur. 1986) – samoański rugbysta (rugby union)